Англес () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сельва. Занимает площадь 16,28 км². Население — 5560 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Жироны
Муниципалитеты Жироны